Dan neovisnosti
 Dan neovisnosti (Hrvatska)
 Dan nezavisnosti (SAD)

Filmovi 
 Dan nezavisnosti (1996.), američki film
 Dan nezavisnosti (2007.), hrvatski dokumentarni film Vinka Brešana